Gewirke, auch Gewirk, bezeichnet:
 Gewirke (Textil), textiles Flächengebilde, mit einer Wirkmaschine erzeugter Stoff
 Gewirke, Gesamtheit der Waben in einem Bienenstock

Siehe auch:
 Wirkerei